

Список

1 июня 
 Дар, Мунир (76) — пакистанский спортсмен, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) по хоккею на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Токио (1964). 
 Демидовцев, Марк Васильевич (82) — бывший главный дизайнер АвтоВАЗа. 
 Отеро, Маноло (70) — испанский актёр и певец 
 Сахаби, Хале (54) — иранская активистка оппозиции и борец за права женщин.

2 июня 
 Богаев, Сергей Иванович (49) — российский музыкант, основатель и лидер архангельской группы «Облачный край». 
 Брайант, Рэй (79) — американский джазовый пианист, композитор. 
 Казеев, Владимир Александрович (56) — министр социальной защиты населения Республики Мордовия (с 2006). 
 Петерсон, Уолтер (88) — американский политик, губернатор штата Нью-Гэмпшир (1969—1973). 
 Розенберг, Джоэл (57) — американский писатель канадского происхождения, автор научно-фантастических произведений. 
 Рэдмонд, Гарри (младший) (101) — американский создатель спецэффектов. 
 Харт, Жозефин (69) — британская писательница и сценарист (Ущерб). 
 Юртаев, Леонид Николаевич (52) — киргизский, ранее советский шахматист, международный мастер. 
 Яницкий, Юлиуш (79) — польский актёр, сценарист и режиссёр. 
 Гужване Вадим Георгиевич(58)- Заслуженный мастер, Почетный нефтяник ОАО «Сургутнефтегаз».

3 июня 

 Арнесс, Джеймс (88) — американский актёр. (Нечто из иного мира, Они) 
 Боуг, Уолли (90) — американский актёр. 
 Карлин Мириам (85) — британская актриса. 
 Кеворкян, Джек (83) — американский врач, популяризатор эвтаназии. 
 Лал, Бхаджан (80) — индийский политический деятель, премьер-министр штата Харьяна (1979—1985, 1991—1996). 
 Офер, Семи (89) — израильский мультимиллиардер. 
 Россел, Ян ван (86) — нидерландский футболист, игрок Виллем II и сборной Нидерландов. 
 Чулафич, Доброслав (85) — председатель Верховного комитета ЦК Союза коммунистов Черногории (1982—1984), министр внутренних дел СФРЮ (1984—1989). 
 Эймис, Ли Джей (90) – американский художник.

4 июня 
 Блюм, Арлен Викторович (78) — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства, специалист по истории отечественной цензуры. 
 Браун, Лилиан Джексон (97) — американская писательница. 
 Буркин, Иван Афанасьевич (92) — русский поэт второй волны эмиграции.
 Гаррель, Морис (88) — французский актёр и основатель актёрско-режиссёрской династии, отец Филиппа Гарреля, дед Луи Гарреля и Эстер Гаррель. 
 Дюрлэчер, Линдсей (36) — американский спортсмен, бронзовый призёр чемпионата мира по греко-римской борьбе (2006). 
 Зандман, Феликс (83-84) — американский учёный, основатель компании «Vishay Intertechnology». 
 Иглбергер, Лоуренс (80) — государственный секретарь США (1992—1993). 
 Линдгрен, Бо (84) — шведский шахматный композитор, гроссмейстер (1980) и международный арбитр (1966) по шахматной композиции, журналист. 
 Луис, Хуан Франко (70) — губернатор Американских Виргинских остров (1978—1987). 
 Рашент, Мартин (63) — английский музыкант и продюсер. 
 Тейлор, Бетти (91) — американская актриса. 
 Хьюлетт, Дональд (88) — британский актёр.

5 июня 
 Белянчикова, Юлия Васильевна (70) — заслуженный врач РСФСР, ведущая телепрограммы «Здоровье». 
 Бота, Леон (26) — южноафриканский художник и музыкальный исполнитель; сердечная недостаточность, связанная с прогерией.  
 Мартенс, Людо (65) — бельгийский историк («Запрещённый Сталин или Другой взгляд на Сталина») и политический деятель, председатель Бельгийской партии труда. 
 Надеждина, Надежда Владимировна (87) — актриса Омского академического театра драмы, заслуженная артистка РСФСР, первая жена актёра Михаила Пуговкина. 
 Пёрпер, Кеннет (79) — американский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо (1956). 
 Оливье, Селестен (80) — французский футболист, игрок национальной сборной, бронзовый призёр (3 место) Чемпионата мира по футболу (1958). 
 Рустамов, Узбек Агзамович (84) — Советский государственный деятель.

6 июня 
 Брайен, Дерек (34) — ирландский мотогонщик, погиб в результате аварии. 
 Гонсалес, Бенджамин (53) — испанский спортсмен, серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетики в помещении в беге на 800 м. (1985), бронзовый призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении в беге на 400 м. (1982) 
 Клосс, Билл (89) – американский баскетболист и тренер. 
 Конон, Владимир Михайлович (77) — белорусский философ и литературовед. 
 Костелло, Деклан (85) — генеральный прокурор Ирландии (1973—1977). 
 Курилович, Стефан (62) — польский архитектор, авиакатастрофа. 
 Мироненко, Юзеф Николаевич (73) — советский и российский актёр театра и кино. 
 Нив, Амнон (81) — ведущий израильский архитектор и градостроитель.
 Оути, Масаси (67) — японский тяжёлоалет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико, (1968), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964). 
 Терно, Валентин Семёнович (80) — ученый, врач, педагог, писатель.
 Шрек (овца) (16) – мериносовый баран из Новой Зеландии.

7 июня 
 Боршевич, Ион (82) — молдавский академик и политический деятель. 
 Лавров, Владимир Сергеевич (91) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Кении (1964—1967), Нидерландах (1967—1973), Швейцарии (1977—1983), Турции (1983—1987). 
 Пемпер, Мечислав (91) — помощник и сподвижник немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, один из составителей списка Шиндлера. 
 Садиков, Максуд Ибнугаджарович (48) — ректор Института теологии в Дагестане; убийство. 
 Семпрун, Хорхе (87) — французский и испанский писатель, общественный и государственный деятель, Министр культуры Испании (1988—1991). 
 Стерн, Леонард (87) — американский сценарист, продюсер и режиссёр, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус». 
 Текере, Эдгар (74) — зимбабвийский политический деятель, министр труда и планирования трудовых ресурсов (1980—1989). 
 Фонс, Анхелино (75) — испанский сценарист и режиссёр. 
 Цафрони, Габриэль (98) — патриарх израильской журналистики. 
 Цуркан, Игорь (48) — президент федерации тенниса Молдавии; умер от травм, полученных при взрыве автомобиля. 
 Эрнандес, Хенаро (45) — американский боксёр, чемпион мира во втором полулёгком весе (1991—1995, 1997—1998).

8 июня 
 Абрагам, Анатоль (96) — французский физик, член Парижской Академии наук. 
 Вавилов, Игорь Александрович (45) — российский поэт и журналист, член Союза писателей России; обширный инфаркт 
 Маккензи, Джон (83) — британский кинорежиссёр «Долгая страстная пятница». 
 Мартяшева, Наталия Дмитриевна (23) — российская спортсменка, чемпионка XIII Летних Паралимпийских игр (2008) по настольному теннису. 
 Мэсси, Пол (78) — канадский актёр, обладатель кинопремии BAFTA (1958). 
 Попович, Стив (68) — основатель, президент Кливленд Интернэшенел Рекордс 
 Рубин, Алан (68) — американский музыкант и актёр. 
 Рудзикас, Зенонас Рокас (80) — литовский ученый-физик, президент Академии наук Литвы (2003—2009). 
 Скелтон, Рой (79) — британский актёр

9 июня 
 Винник, Павел Борисович (85) — советский и российский актёр, Народный артист Российской Федерации. 
 Грунда, Александр Андреевич (53) — советский и российский актёр, Заслуженный артист Российской Федерации (2005). 
 Каваками, Томоко (41) — сэйю. 
 Калашников, Александр Николаевич (55) — российский театральный деятель, режиссёр, организатор театрального фестиваля любительских театров «Бумборамбия». 
 Каталинский, Йосип (63) — югославский футболист, игрок национальной сборной (1972—1977). 
 Левейе, Клод (78) — канадский актёр и композитор. 
 Мисько, Павел Андреевич (80) — белорусский писатель-фантаст. 
 Митчелл, Майк (55) — американский баскетболист. 
 Туманов, Владимир Александрович (84) — советский и российский юрист, председатель Конституционного суда Российской Федерации в 1995—1997 годах. 
 Фахри, Джамиль (67) — пакистанский актёр. 
 Хусайн, Макбул Фида (95) — индийский художник. 
 Шалин, Владимир Радиевич (46) — советский и российский футболист и тренер, игрок команды Динамо (Москва) (1982—1985).

10 июня 
 Абди Шакур Шейх Хасан — министр внутренних дел Сомали, теракт. 
 Белимов, Сергей Александрович (61) — русский композитор, педагог, изобретатель нового музыкального инструмента кордепиано.
 Буданов, Юрий Дмитриевич (47) — российский офицер, бывший полковник, убийство. 
 Вальдофф, Свен-Олоф (82) — шведский композитор, дирижёр, актёр. 
 Кязимзаде, Агшин — заслуженный журналист Азербайджана. 
 Ленихан, Брайан (52) — ирландский политик, министр финансов (2008—2011), рак. 
 Ли-Фермор, Патрик (96) — британский писатель, сценарист («Корни неба») и путешественник. 
 Калиандро, Козимо (29) — итальянский спортсмен, чемпион Европы по лёгкой атлетике в помещении в беге на 3000 м 
 Фермор, Патрик Ли (96) – британский писатель, учёный и солдат, сыгравший видную роль в Критском сопротивлении в годы Второй мировой войны. 
 Шамаа, Мухаммад Хассан (76) — 1 из 8-и основателей палестинского движения Хамас. 
 Швиммер, Адольф Вильям (93) — основатель и первый генеральный директор израильского концерна «Таасия Авирит».

11 июня 
 Голдратт, Элияху (64) — создатель теории ограничений, автор бестселлеров в сфере бизнеса и научно-популярной литературы. 
 Дей, Джйотирмой — индийский журналист, убийство. 
 Долина, Виталий Иванович (80) — советский и российский телеоператор, лауреат Государственной премии РСФСР (1982). 
 Путнам, Сет (43) — американский музыкант, создатель группы Anal Cunt. 
 Силицкий, Виталий Вячеславович (38) — белорусский политолог, первый директор Белорусского института стратегических исследований (BISS). 
 Фишер, Гуннар (100) — шведский кинооператор, снявший многие фильмы Ингмара Бергмана.

12 июня 
 Гарднер, Карл (83) — основатель и лидер американской рок-н-ролл группы «The Coasters». 
 Зверев, Валентин Ильич (69) — российский и советский флейтист и дирижёр.
 Зискин, Лора (61) — американский продюсер фильмов «А как же Боб?», «Красотка», четырёх частей фильма о Человеке-Пауке. 
 Кузьмичёв, Анатолий Петрович (88) — советский писатель-прозаик.
 Сабер, Хода — иранский оппозиционный журналист, умер в результате голодовки в тюрьме. 
 Хосперс, Джон (93) — американский философ, первый кандидат в президенты США от Либертарианской партии (1972).

13 июня 
 Давлесов, Насыр (82) — киргизский композитор, глава Союза композиторов, народный артист Кыргызстана. 
 Иманкалыкова, Зуракан (87) — бывший первый заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР. 
 Лим Сан Гю — бывший южнокорейский министр сельского хозяйства, самоубийство. 
 Худяков, Глеб Иванович (82) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии СССР.

14 июня 
 Аснер, Миливой (98) — нацистский военный преступник, шеф хорватской полиции в годы Второй мировой войны. 
 Рамирес Окампо, Аугусто (77) — министр иностранных дел Колумбии (1984—1986). 
 Спешнев, Николай Алексеевич (79) — советский и российский ученый-синолог, доктор филологических наук, профессор. 
 Столярская, Данута Альфредовна (81) — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР; сердечный приступ. 
 Шамони, Петер (77) — немецкий режиссёр, обладатель "Серебряного медведя " 16-го Берлинского кинофестиваля (1968), номинант на премию Оскар (1972).

15 июня 
 Баннер, Боб (89) — американский продюсер и режиссёр. 
 Йоко Бек, Шарлотта (94) — дзенский учитель в США, автор книг. 
 Павлов, Валентин Петрович (68) — алтайский журналист Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда ИТАР-ТАСС. 
 Столбов, Павел Афанасьевич (81) — советский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в командных соревнованиях, чемпион мира (1958) в командных соревнованиях, чемпион Европы (1959) на перекладине, пятикратный чемпион СССР, многократный серебряный и бронзовый призёр мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории. 
 Тулепбаев, Байдабек Ахмедович (89) — казахский советский историк и партийный деятель.
 Шорт, Апенера (95) — представитель Великобритании на островах Кука (1990—2000).

16 июня 
 Абдулаев, Эркебек (59) — советский киргизский разведчик. 
 Баграмов, Владимир Игоревич (67) — поэт, писатель-фантаст, драматург, автор и исполнитель авторских песен, член Союза писателей Узбекистана, Заслуженный артист Республики Узбекистан. 
 Касымбеков, Тологон (80) — Народный писатель Киргызской Республики, Герой Киргизской Республики, бывший председатель Союза писателей Кыргызстана. 
 Макитало, Остин (72)— шведский электротехник, «отец мобильных технологий». 
 Хуссейн, Абрар (46) — пакистанский боксёр, участник трёх летних Олимпийских игр (1984, 1988, 1992), убийство.

17 июня 
 Бруннер, Ангела (80) — немецкая актриса. 
 Мильграм, Леонид Исидорович (90) — директор московской школы № 45, Народный учитель СССР. 
 Уайт, Роберт (87) — американский сценарист. 
 Шарон, Натан (85) — израильский биохимик.

18 июня 

 Бизингер, Ульрих (77) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.  
 Боннэр, Елена Георгиевна (88) — советский и российский общественный деятель, правозащитник, диссидент, публицист. Вдова академика Андрея Сахарова. 
 Ибрагимли, Мирэмиль — азербайджанский борец, чемпион мира по борьбе без правил 
 Карла, Вилза (75) — бразильская актриса. 
 Клемонс, Кларенс (69) — американский саксофонист. 
 Сидоров, Геннадий Александрович (48) — советский и российский актёр и кинорежиссёр; сердечный приступ. 
 Тулепбаев, Байдабек Ахметович (89) — казахстанский учёный, член-корреспондент РАН, академик НАН РК, доктор исторических наук, общественный деятель. 
 Фрай, Карл (94) — швейцарский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) на кольцах. 
 Хоу, Брайан (62) — британский антивоенный активист. 
 Чилуба, Фредерик (68) — президент Замбии (1991—2002). 
 Шуфа, Марек (56) — польский пилот-ас, член национальной сборной по воздушной акробатике, авиакатастрофа.

19 июня 
 Даймонд, Дон (90) — американский актёр. 
 Комков, Андрей — российский режиссёр телевизионных фильмов, автокатастрофа 
 Райан, Алан (68) — американский писатель-фантаст. 
 Решетников, Фёдор Григорьевич (91) — советский и российский химик, академик РАН.

20 июня 
 
 Данн, Райан (34) — американский актёр, один из создателей и основных актёров шоу «Чудаки», «Квартирный погром»; автокатастрофа. 
 Дзантиев, Казбек Борисович (59) — министр внутренних дел Северной Осетии (1996—2004); инфаркт. 
 Другаль, Сергей Александрович (84) — российский писатель-фантаст и инженер-изобретатель. 
 Зверев, Валентин Ильич (69) — российский и советский флейтист и дирижёр.
 Исаев, Магомет Измайлович (83) — доктор филологических наук, профессор, академик РАЕН, академик Международной академии информатизации, главный научный сотрудник сектора национально-языковых проблем РФ Института языкознания РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
 Краснов, Альберт Павлович (79) — казахстанский футболист Кайрат и спортивный журналист. 
 Левковская, София Сергеевна (45) — российский композитор. 
 Нагний, Виктория Александровна (54) — глава Харьковского областного отделения Антимонопольного комитета Украины (1994—2010).
 Паттерсон, Оттилия (79) — первая британская исполнительница блюза. 
 Петтай, Владимир Леонидович (38) — футбольный арбитр ФИФА, судил матчи Премьер-лиги; погиб в авиакатастрофе под Петрозаводском.
 Рыжов, Сергей Борисович (51) — директор и генеральный конструктор ОКБ «Гидропресс», входящей в концерн «Росатом», авиакатастрофа. 
 Гирай, Исмаил Сафа (80) — министр иностранных дел Турции (1991).

21 июня 
 Бочкарёв, Юрий Георгиевич (72) — министр энергетики Украины (1996—1997). 
 Гомес Валентин, Мария (114) — бразильская долгожительница, старейший житель Земли с 4 ноября 2010 г; дисфункция внутренних органов. 
 Коробейников, Александр Павлович (62) — советский биатлонист, мастер спорта СССР международного класса. 
 Сухих, Валерий Васильевич (68) — российский историк, археолог, краевед. 
 Шибаева, Нина Владимировна (75) — российский тренер по художественной гимнастике и спортивный деятель, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (1995—2001).

22 июня 
 Агапов, Михаил Михайлович (47) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол, мини-футбольный тренер, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юношей до 19 лет (1982). 
 Асмал, Кадер (76) — южноафриканский политик, министр водных ресурсов и лесного хозяйства (1994—1999), министр образования (1999—2004). 
 Битков, Анатолий Михайлович (38) — российский журналист, главный редактор телеканала «Колыма Плюс»; убийство. 
 Земан, Збинек (82) — британский историк чешского происхождения. Профессор. 
 Лисицына, Мария Иосифовна (90) — заслуженный учитель школы РСФСР, Герой Социалистического Труда. 
 Муталов, Гайнетдин Хайретдинович (81) — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан, главный дирижёр Башкирского театра оперы и балета (1973—1980). 
 Рейфил, Дэвид (87) — американский сценарист, обладатель кинопремии «Сезар» («Прямой репортаж о смерти», 1981) 
 Трифонов, Леонид Николаевич (68) — Заслуженный учитель Российской Федерации, Председатель Псковской городской Думы (2002—2007), секретарь Общественной палаты Псковской области (с 2009). 
 Хочкисс Харли (83) — председатель совета директоров НХЛ (1995—2007).

23 июня 

 Ачалов, Владислав Алексеевич (65) — бывший заместитель министра обороны СССР, генерал-полковник (1989). 
 Воронин, Геннадий Анатольевич (65) — российский актёр, сценарист и режиссёр. 
 Дерош-Ноблькур, Кристина (97) — французский египтолог и писатель (Тутанхамон. Сын Осириса). 
 Колан, Джин (84) — американский художник, создававший комиксы для издательства Marvel Comics. (Сорвиголова, Говард-утка, Гробница Дракулы). 
 Маршалл, Деннис (25) — пуэрто-риканский футболист, игрок национальной сборной, автокатастрофа. 
 Руффини, Аттилио (85) — министр обороны Италии (1977—1980), министр иностранных дел (1980). 
 Стейнер, Фред (88) — американский композитор. 
 Темушев, Виктор Николаевич (36) — белорусский историк; рак. 
 Фальк, Питер (83) — американский актёр, исполнитель роли лейтенанта Коломбо в сериале «Коломбо», двукратный номинант на премию «Оскар», лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми».

24 июня 
 Гатаев, Валерий Закирович (72) — советский и российский актёр, Народный артист РСФСР. 
 Ивич, Томислав (77) — югославский и хорватский футбольный тренер. 
 Спенсер, Фредерик (85) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1974).

25 июня 
 Гринберг, Мартин (70) — американский антологист и издатель научной фантастики. 
 Мирошкина, Майя Петровна (72) — советский режиссёр-мультипликатор. 
 Михайлов, Виктор Никитович (77) — российский физик-ядерщик и организатор атомной отрасли, академик РАН (1997), министр РФ по атомной энергии (1992—1998). 
 Неймохов, Егор Петрович (61) — народный писатель Якутии. 
 Плейтен, Элис (63) — американская актриса. 
 Тайзек, Маргарет (79) — британская актриса.

26 июня 
 Беверен, Ян ван (63) — нидерландский футболист, игрок ПСВ и сборной Нидерландов. .
 Петрова Елена Михайловна(ЛЕКСА) 31.05.1990-26.06.2011. г.Улан-Удэ. Похоронена в г.Улан-Удэ на [Центральном кладбище п.Стеклозавод. квартал 4, сектор 4.]
 Варшавский, Рафаэль Иосифович (?) — кларнетист, артист симфонического оркестра Государственной концертной организации Иркутской областной филармонии, заслуженный артист России. 
 Моррис, Роберт (старший) (78) — американский криптограф, один из разработчиков оперативной системы UNIX. 
 Грейнем Ратгауз (76) — российский литературовед, литературный критик, переводчик.
 Сомов, Иван Константинович (89) — Герой Советского Союза. 
 Уилкинс, Барри (64) — ка*надский хоккеист 
 Феллоуз, Эдит (88) — американская актриса. 
 Шейл, Кристофер (56) — председатель Ассоциации консерваторов Западного Оксфордшира, глава избирательного штаба Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

27 июня 
 Габлия, Адиль (70) — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Абхазии. 
 Дойл, Майк (64) — английский футболист, полузащитник «Манчестер Сити» (1965—1978). 
 Ельянов, Яков Исаакович (91) — заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике. 
 Олсен, Эрлинг (84) — датский политик, министр жилищного строительства (1978—1982), министр юстиции (1993—1994), спикер Фолькетинга (1994—1998). 
 Элейн Стюарт (82) — американская актриса.

28 июня 
 Белашов, Александр Михайлович (78) — российский художник-анималист, заслуженный художник РСФСР, Лауреат Государственной премии РФ, действительный член Российской академии художеств. 
 Захаров, Николай Дмитриевич (88) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 
 Климас, Валентинас (53) — литовский актёр. 
 Мажуков, Алексей Сергеевич (75) — советский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996). 
 Новиков, Александр Иванович (64) — бывший заместитель руководителя аппарата мэра Москвы; самоубийство.

29 июня 
 Ларри Богданов (64) — американский архитектор. 
 Бугаенко, Валерий Николаевич (60) — руководитель Федерального агентства связи (Россвязь). 
 Гобби, Стефано (81) — итальянский священник, основатель Марианского движения священников.  
 Долгушин, Сергей Фёдорович (90) — советский лётчик, Герой Советского Союза (1942). 
 Кастелло, Билли (55) — американский боксёр, чемпион мира во втором полусреднем весе (1984—1985) 
 Кучко, Владимир Васильевич (64) — советский и российский журналист-международник, заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС. 
 Наджафзаде, Кямиль (81) — азербайджанский живописец, Народный художник Азербайджана. 
 Чайников, Геннадий — бывший министр культуры Удмуртской республики. 
 Шпак, Анатолий Петрович (62) — материаловед, специалист в области спектроскопии поверхности твёрдого тела, академик Национальной академии наук Украины.

30 июня 
 Дилленбург, Альберт Жан-Жанович (49) — советский и французский волейболист, игрок сборной СССР (1983—1985). Двукратный чемпион Европы (1983 и 1985). 
 Николаева, Елена Михайловна (75) — российский поэт, переводчик и редактор, член Союза писателей России. 
 Овечкин, Анатолий Петрович (87) — бывший командир Харьковского объединенного авиационного отряда (1959—1979), Заслуженный пилот СССР. 
 Панков, Илья Михайлович (88) — Герой Советского Союза.
 Штерцински, Георг (75) — немецкий кардинал-священник, архиепископ Берлина (1989—2011).